NGC 4799 (другие обозначения — UGC 8043, MCG 1-33-25, ZWG 43.66, IRAS12526+0310, PGC 44017) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4799
Дева (созвездие)